Novaci ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Republik Moldau:
 Novaci (Republik Moldau), Dorf im Rajon Călărași
 in Nordmazedonien:
 Novaci (Nordmazedonien), Dorf und Sitz einer Gemeinde
 in Rumänien:
 Novaci, Stadt im Kreis Gorj
 Novaci (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 in Serbien
 Novaci (Serbien), Dorf der Gemeinde Aleksandrovac